Да́фни Мари́я Кин Фернандес (; род. 4 января , Мадрид, Испания) — англо-испанская актриса, известная исполнением роли Аны «Ани» Круз Оливер в телесериале «» и мутанта Лоры / Икс-23 в фильме «Логан».

Биография и карьера 
Дафни Кин — дочь британского актёра  и испанской актрисы, театрального режиссёра и писательницы Марии Фернандес Аче.

Кин дебютировала в кино в 2014 году вместе с отцом в телесериале «», где сыграла роль Аны «Ани» Круз Оливер.

В 2016 году снялась в фильме «Логан», вышедшем на экраны в марте 2017 года, в роли мутанта Лоры Кинни (Икс-23). Благодаря этой роли актриса обрела мировую известность.

В 2017 году снялась в фильме , выход которого состоялся лишь в январе 2020 года.

В 2018 году Дафни получила главную роль в британском сериале совместного производства BBC и HBO «Тёмные начала». Кин исполняла роль Лиры Белаква (Сирин) на протяжении всех трёх сезонов сериала. Это второй раз, когда актриса появляется на экране вместе со своим отцом Уиллом Кином. Так же в сериале приняла участие её двоюродная сестра Мэри Фернандез в роли второго плана в шестом эпизоде первого сезона.

В ноябре 2020 года закончила написание своего первого сценария, который носит название «Nayra».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Великобритании
Дети-актёры Испании
Лауреаты премии «Империя»
Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы Испании